Plasença ist der okzitanische Name folgender französischer Orte:
 Plaisance (Aveyron)
 Plaisance (Dordogne)
 Plaisance (Gers)
 Plasence, Gemeinde Piets-Plasence-Moustrou

Mit Zusatz:
 Plaisance-du-Touch (Plasença de[u] Toish)